Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa ist ein spanischer Fußballklub. Sein Stadion Les Caleyes liegt in Villaviciosa in Asturien. Lealtad spielt seit der Saison 2014/15 in der Segunda División B.

Statistik 

 5 Spielzeiten in der Segunda División B
 23 Spielzeiten in der Tercera División

Erfolge 
 Meister der Tercera División: (4) 1991/92, 1997/98, 1999/00, 2013/14

Trivia 
 Da das Stadion kein Flutlicht besitzt, werden die Spiele meist zur Mittagszeit ausgetragen.
 Die Heimspiele von Lealtad werden im regionalen Fernsehen übertragen.
 Zwischen dem 21. März 2015 und dem 3. Januar 2016 blieb der Club zuhause ungeschlagen.

Lealtad, CD
Lealtad, CD
Gegründet 1918